Cuvântul Gorun se poate referi la:

Gorun - specie de stejar;
Gorun - sat în regiunea Dobrici, Bulgaria;
Gorun - localitate în județul Neamț, România;
Gorun Manolescu - inginer și filozof român

Vezi și 
 Goru (dezambiguizare)
 Goruni (dezambiguizare)
 Gorunești (dezambiguizare)
 Goruna
 Gorunaka